El Gordito peut désigner :
 El Gordito (entreprise) : une entreprise espagnole de sucreries pour enfants.
 El Gordito (mexican food) : une marque alimentaire mexicaine
 El Gordito (Antonio Carmona y Luque) : un torero espagnol du  et du 
 El Gordito (José Carmona García) : torero espagnol parfois nommé  El Gordito (hijo)